Der Kanton Les Monts du Livradois ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Ambert und Thiers im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lesmontsdulivradois